Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Major-League-Soccer-Saison 2003.

Saisonverlauf

Regular Season

Eastern Conference

Western Conference

Gesamttabelle

MLS Play-offs 

Die MLS-Cup-Finalisten Chicago und San José erhielten einen Platz CONCACAF Champions' Cup 2004.

Teamauszeichnungen 

 MLS Cup – San José Earthquakes
 U.S. Open Cup – Chicago Fire
 MLS Supporters’ Shield – Chicago Fire

Individuelle Auszeichnungen 

 "wertvollster Spieler": Preki, Kansas City Wizards
 bester Scorer: Preki, Kansas City Wizards (41)
 bester Torschütze: Carlos Ruiz, LA Galaxy; Taylor Twellman, New England Revolution (15)
 Verteidiger des Jahres: Carlos Bocanegra, Chicago Fire
 Torhüter des Jahres: Pat Onstad, San José Earthquakes
 Rookie des Jahres: Damani Ralph, Chicago Fire
 Trainer des Jahres: Dave Sarachan, Chicago Fire
 Comebackspieler des Jahres: Chris Armas, Chicago Fire
 Tor des Jahres: Damani Ralph, Chicago Fire
 Fairplay-Preis: Brian McBride, Columbus Crew
 Humanitarian of the Year: Ben Olsen, D.C. United

2003
Fußballsaison 2003